Ryssberget kan syfta på:

Sverige
 Ryssberget,

Finland
 Ryssberget (kulle i Finland, Österbotten), 
 Ryysperi,  (6 ha)